Мелисенда Јерусалимска (1105 – 11. септембар 1161) била је јерусалимска краљица од 1131. до 1153. године и регент свога сина Балдуина III од 1153. до 1161. године.

Биографија 

Мелисанда је ћерка Балдуина II од Едесе и Морфије од Мелитене. У време рођења, Балдуин је био у заробљеништву након битке код Харана. Откупљен је 1108. године. Мелисанда је у Едеси боравила првих 13 година живота, све до крунисања Балдуина за краља 1118. године. Тада је стекла статус престолонаследнице и једна од најпожељнијих удавача феудалне Европе. 

Након саветовања са француских краљем Лујем VI, Балдуин је прихватио његов предлог да Мелисанду уда за француског моћног феудалца Фулка V Анжујског. Након склапања брака, Мелисанда је мужу родила сина Балдуина III. 

Након смрти Балдуина II, Мелисанда и Фулк су владали заједно, али је та владавина била обележена сталним борбама и дворским сплеткама. Године 1134. Фулк је Мелисанду оптужио за прељубу, односно за аферу са Игом II од Јафе. Мелисанда је свога мужа успела свргнути пучем, али су се измирили 1136. године. Родила му је још једног сина Амалрика. Након смрти Фулка 1144. године, завладала је сама. 

За време Мелисандине власти одиграо се Други крсташки рат након пада Едесе и завршен је неуспехом. У периоду од 1150. до 1152. године борила се за власт са својим сином, али су се измирили. Умрла је од последица можданог удара 1161. године.

Породично стабло

Види још 
 Балдуин II Јерусалимски
 Фулк V Анжујски
 Балдуин III Јерусалимски

Литература 
 

Крсташи
Рођени 1105.
Умрли 1161.
Краљеви Јерусалима
Личности Другог крсташког рата